

Dynastes 
 Ale le Fort, roi légendaire de Scandinavie ;
 Robert le Fort (815 ou 820-866), membre important de l'aristocratie franque.

Patronyme 

 François Jacques Le Fort (Franz Iakovlevitch Lefort; 1656—1699) général et amiral du tsarat de Russie; 
 Léon Clément Le Fort (1829-1893) chirurgien et médecin français ;
 René Le Fort (1869-1951) chirurgien et médecin français ;
 Gertrud von Le Fort (1876-1971), écrivaine allemande ;
 Robert Le Fort (1906-1978), acteur français ;
 Ariane Le Fort (1960-) écrivaine belge d'expression française ;
 Ricardo Le Fort (1965-) joueur de rugby argentin.

Toponyme 

 Clermont-le-Fort commune française de la Haute-Garonne ;
 Dracy-le-Fort commune française de Saône-et-Loire ;
 Viols-le-Fort commune française de l'Hérault ;
 Beire-le-Fort commune française de la Côte-d'Or.

Autres 
 Ostéotomie de Le Fort, trois types d'ostéotomies de la mâchoire et du visage.
